Municipio de Adams es el nombre de 10 municipios del estado de Indiana:

 Municipio de Adams (condado de Allen, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Carroll, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Cass, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Decatur, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Hamilton, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Madison, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Morgan, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Parke, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Ripley, Indiana);
 Municipio de Adams (condado de Warren, Indiana).